Road Runner peut désigner :

Technologie 
 Road Runner est un cablo-opérateur américain propriété de Time Warner ;
 Road Runner est également une Muscle Car construite par Plymouth entre 1968 et 1980.

Musique 
 Road Runner, une chanson de Bo Diddley de 1959.

Divertissement 
 Road Runner, un jeu vidéo développé et commercialisé en 1985 par Atari Games ;
 Road Runner, le nom original du personnage de dessin animé Bip Bip ;
 Road Runner Express, une attraction du parc Six Flags Fiesta Texas.

Sport 
 Road Runners d'Edmonton, une franchise professionnelle de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey qui a existé de 2004 à 2005 ;
 Les Road Runners Lyon sont l'équipe de Roller in Line Hockey de la ville française de Lyon ;

Voir également 
 Roadrunner